Die Saison 2001/02 war die 22. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde wie im Vorjahr der Lübecker SV 1873. Neu aufgestiegen waren die Stuttgarter Schachfreunde 1879, der Erfurter SK, Königsspringer Hamburg und die SG Heiligenhaus. Stuttgart und Erfurt konnten die Klasse halten, Hamburg und Heiligenhaus stiegen wieder ab. Der SK König Plauen durfte als 13. in der Liga verbleiben, weil sich der SV Castrop-Rauxel nach der Saison aus der Bundesliga zurückzog. Der USC Magdeburg hatte bereits vor der Saison die Teilnahme am Spielbetrieb abgesagt.

Für die Spielermeldungen der einzelnen Vereine, siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2001/02.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

2001 02
Schachveranstaltung 2001
Schachveranstaltung 2002
Sportsaison 2001/02